Kastenbach ist ein Gewässername:

 Kastenbach (Krollbach), linker Zufluss des Krollbachs im Gebiet des Stadtteils Ostenland von Delbrück, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Kastenbach (Röslau), rechter Zufluss der Röslau gegenüber Leupoldsdorf, Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern; ist Fortsetzung des abgezweigten Haidbachs nach Zufluss des Glasbachs
 Kastenbach (Seckach), rechter Zufluss der Seckach nach Sennfeld, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg